Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору (под Бором, у Боровицких ворот, известная также, как церковь святого мученика Уара) — утраченный православный храм в Московском Кремле, древнейшая по времени основания церковь Москвы.

Храм устроенный первоначально в честь ангела-хранителя царевича Ивана Михайловича, и именовалась церковь во имя святого Иоанна Белгородского. Очень часто посещалась царицей Евдокией Лукьяновной Стрешневой, которая нередко причащала здесь своих детей. Торжественные царские выходы Михаила Фёдоровича в эту церковь были только два раза — в день храмового праздника в 1637 и 1638 годах. Царь Фёдор Алексеевич нередко молился здесь в разные дни, а 19 февраля 1681 года — приобщался. Царь Иван V Алексеевич очень часто молился в этой церкви, и при нём, храм переименован (после 1682 года) во имя святого Иоанна Предтечи — его ангела-хранителя.

История 
Деревянная церковь известна с XII века. В начале XIV века при митрополите Петре церковь стала соборной. В то время она находилась на митрополичьем дворе, располагавшемся на вершине Боровицкого холма.

Каменная церковь на месте деревянной построена в 1461 году. Обрушилась при пожаре в 1493 году, отстроена заново Алевизом Новым в 1508 году. Около 1583 года придел церкви был переосвящён в честь мученика Уара (после рождения царевича Дмитрия, чьё прямое имя было Уар). В ряде источников под этим названием упоминается и вся церковь.

С северной стороны Верхоспасского собора находилась церковь, устроенная царём Михаилом Фёдоровичем, одновременно с соборною церковью, во имя святого великомученника Иоанна Белгородского, имя которого носил царевич Иван Михайлович. Переименована в Предтеческую при Иване V Алексеевиче.

В 1635 году царь Михаил Фёдорович наградил каменных дел подмастерьев — Бажена Огурцова, Теофила Шарутина, Антипа Константинова, Ларю Ушакова, как записано в документах: «за то, что делали они церковь Нерукотворного образа да Ивана Белгородского, что в сенях». Из приказных книг и столбцов XVII века видно, что своим возобновлением и вполне достаточной церковной утварью она была обязана царю Фёдору Алексеевичу, который в 1676 году предпринял возобновление церкви святого Иоанна Белгородского. В ноябре 1676 года вышло распоряжение о том, чтобы живописный мастер Иван Мисюков, с учениками красками расписали вновь три деревянных тябла к деисусам и к праздникам, при этом произвести их починку. В июле 1677 года были починены деисусы, праздники, пророки и местные иконы, а также царские врата. Починка производилась в набережном иконном тереме мастерами — Ивановым Артемием, Антипьевым Никитой, Максимовым Кузьмою и Ивановым Иваном.

При новом капитальном обновлении Верхоспасского собора была возобновлена и церковь святого Иоанна Белгородского. В 1679 году закуплено 18 фунтов зелёной меди на царские двери и на богородичные образа, из которой сделано 7 дощечек на которых были поставлены евангелисты в царские двери. Работы проводил мастер Алексей Тимофеевич Лихачёв. Жалованный живописец Фёдор Евтифьев с товарищами писал золотом на северной и южной дверях архидиакона Стефана, два архангела Михаила да 12 пророков. Они же писали иконописным письмом апостольские проповеди, в количестве 24 икон.

В 1680 году, под наблюдением Симона Ушакова, производилась новая реставрация церкви. Было возобновлено настенное письмо, иконописцы Ананий Исаак с товарищами написали по полотну херувимы, а живописец Пётр Карпов вновь написал на полотнах апостольские проповеди. В этом же году велено живописцу Леонтию расписать по золоту и серебре разными красками — крылосы. В 1681 году живописец Дорофей Ермолаев расписал красками три ступени, амвон и печь. В последующие годы в церкви производились лишь незначительные поделки.

По описи 1702 года: перед местными иконами висело 4 медных позолоченных лампады на шёлковых нитях, а перед деисусом — серебряная лампада, позолоченная с кистью. Над горным местом находился образ Софии, премудрости Слова Божия — в бассемном окладе, с резными венцами, сребровызолоченными. Над царскими дверями образ Богоявления Господня, а вверху резной крест кипарисовый, позади престола также крест с изображением Распятия с сиянием. Над престолом была устроена сень столярная с резьбой, а в её середине, вокруг лица херувимом — резная. В трапезной было стенное письмо. Ризница, всем ценным, была снабжена при царе Фёдоре Алексеевиче.

Храм пострадал при пожаре в 1737 году, после чего был восстановлен архитектором Иваном Мичуриным. Сохранившиеся изображения церкви свидетельствуют и о многочисленных других перестройках, последняя из которых производилась после 1812 года.

Церковь была снесена в 1847 году по личному повелению Николая I в связи с ветхостью, а также с тем, что старинное здание не гармонировало с панорамой только что отстроенного Большого Кремлёвского дворца. Придел святого Уара перенесён в Архангельский собор, а сам храм Рождества Иоанна Предтечи — в Боровицкую башню Кремля, где просуществовал до Октябрьской революции.

Архитектура 
Длина церкви и трапезной была 8 сажень, поперёк 2 сажени. В алтаре и трапезной было 4 окна по 2 аршина высотою и шириной 1.5 аршина. Пол церкви и трапезной был деревянный косящатый, имелись муравленные печи в алтаре и трапезной.

Галерея

Литература 
 Н. Д. Извеков. Московские кремлёвские дворцовые церкви и служащие при них лица в XVII веке. Церковн. археолог. исслед. М. Изд. А. И. Снегирёвой. Т. 2. 1906 г. Церковь святого великомученника Иоанна Белгородского, а после святого Иоанна Предтечи. стр. 68-69.

Примечания

Ссылки 
 Рождества Иоанна Предтечи церковь // Сайт Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Московский Кремль»
 Московская церковь Рождества Иоанна Предтечи в Кремле // pravoslavie.ru

Несохранившиеся храмы Московского Кремля
Москва
Москва
Москва
Храмы, построенные в 1508 году в России